Шаурс — коммуна во Франции, регион Пикардия, департамент Об.
 Шаурс — коммуна во Франции, регион Пикардия, департамент Эна.
 Шаурс (кантон) — кантон во Франции, регион Шампань — Арденны, департамент Об.
 Шаурс — французский сыр.